Den Namen Llanera tragen:

 eine Gemeinde in der spanischen Provinz Asturien, siehe Llanera (Asturien)
 eine Gemeinde in der spanischen Provinz Lleida, siehe Llanera (Lleida)
 eine Stadtgemeinde in der philippinischen Provinz Nueva Ecija, siehe Llanera (Nueva Ecija)
 eine lateinamerikanische Musikrichtung, siehe Joropo